Wishing (If I Had a Photograph of You) – singolo degli A Flock of Seagulls del 1982
 Wishing – singolo degli Asia del 1986, dall'album Astra
 Wishing – vinile di Ayumi Hamasaki del 1999
 Wishing – album di Martine McCutcheon del 2000
 Wishing – singolo di DJ Drama del 2016